osoby o nazwisku Gajewski:
 Adam Gajewski (1902–1984), żołnierz Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 Adam Gajewski (1904–), pułkownik, funkcjonariusz NKWD i NKGB, MBP
 Adam Gajewski (1909–1972), major Ludowego Wojska Polskiego, sędzia
 Andrzej Gajewski (ujednoznacznienie)
 Antoni Gajewski (zm. 1775) – starosta
 Bonawentura Gajewski (zm. po 1812) – komisarz, rotmistrz
 Bronisław Gajewski (1904–1942) – działacz komunistyczny
 Dariusz Gajewski (ur. 1964) – reżyser
 Franciszek Gajewski (ujednoznacznienie)
 Grzegorz Gajewski (ur. 1985) – szachista
 Jacek Gajewski (ur. 1948) – fizyk
 Jan Nepomucen Gajewski – poseł
 Jarosław Gajewski (ur. 1961) – aktor
 Józef Gajewski (1948–2010) – samorządowiec
 Krzysztof Gajewski – polski policjant
 Krzysztof Gajewski - polski pływak długodystansowy, rekordzista
 Łukasz Gajewski (zm. 1708) – kasztelan
 Marek Gajewski (1945–1995) – aktor
 Paweł Gajewski (1889–1950) – malarz
 Paweł Gajewski (ur. 1992) – polityk
 Piotr Gajewski (1902–1975) – polityk socjalistyczny, działacz związkowy, poseł na Sejm
 Piotr Gajewski – amerykański dyrygent polskiego pochodzenia
 Piotr Gajewski (ujednoznacznienie)
 Rafał Tadeusz Gajewski (1714–1776) – kasztelan
 Roman Gajewski (ur. 1954) – malarz
 Ryszard Gajewski (ur. 1947) – socjolog
 Ryszard Gajewski (ur. 1952) – aktor
 Ryszard Gajewski (ur. 1954) – himalaista
 Stanisław Gajewski (1912–1995) – dyplomata
 Sylwester Gajewski (ur. 1950) – polityk
 Teodor Gajewski (1902–1948) – rzeźbiarz
 Wacław Gajewski (1911–1997) – genetyk
 Wacław Maurycy Gajewski (1888–1968) – działacz niepodległościowy, samorządowiec
 Włodzimierz Gajewski – polski lotnik, porucznik obserwator
 Wojciech Gajewski (zm. 1657) – kasztelan
 Wojciech Gajewski (ur. 1963) – polski historyk, pastor, profesor Uniwersytetu Gdańskiego